Stop je lahko:

 stop (prometni znak) - prometni znak
 Stop (revija) - slovenska revija
 Stop (pesem) - pesem Omarja Naberja
 Slovenski tolkalni projekt - SToP